Die WTA Championships 1990 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 12. bis 18. November 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan